Alone in the Dark 2 bezeichnet:

 Alone in the Dark II (Film)
 Alone in the Dark 2 (Computerspiel)